Invincibili – programma televisivo del 2010-2011
Invincibili – singolo di Annalisa Minetti del 2021